Tumbesino – abitanti di Regione di Tumbes
Tumbesino – abitanti di Tumbes